Милан Гаич: Милан Гаич (род. 1986) — сербский футболист.
 Гаич, Милан (род. 1996) — сербский футболист.